Erjon Bogdani, ex calciatore albanese
 Pjetër Bogdani, è stato un arcivescovo e scrittore albanese